

Patronymie
 Marion Loran est une actrice française.
 Loran, guitariste des groupes Bérurier Noir et Les Ramoneurs de menhirs.
 Loran Nicolardot, accompagnateur en montagne et créateur de la Maison des Accompagnateurs à Millau-Aguessac.

Éducation 
 La bourse Loran est une bourse d'études universitaires de  au Canada.

Technologie
 LORAN (LOng RAnge Navigation) est un système de radio-navigation.
 Émetteur LORAN-C de Lessay
 Émetteur LORAN-C de Soustons